|-
| 139101 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139102 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139103 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139104 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139105 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139106 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139107 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139108 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139109 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139110 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139111 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139112 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139113 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139114 - ||  || 21 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139115 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139116 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139117 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139118 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139119 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139120 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139121 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139122 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139123 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139124 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139125 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139126 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139127 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139128 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139129 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139130 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139131 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139132 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139133 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139134 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139135 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139136 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139137 - ||  || 23 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139138 - ||  || 26 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139139 - ||  || 26 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139140 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139141 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139142 - ||  || 26 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139143 - ||  || 27 martie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 139144 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139145 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139146 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139147 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139148 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139149 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139150 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139151 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139152 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139153 - ||  || 17 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139154 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139155 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139156 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139157 - ||  || 18 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139158 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139159 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139160 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139161 - ||  || 18 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139162 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139163 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139164 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139165 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139166 - ||  || 20 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139167 - ||  || 23 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139168 - ||  || 23 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139169 - ||  || 24 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139170 - ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139171 - ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139172 - ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139173 - ||  || 29 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139174 - ||  || 20 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139175 - ||  || 20 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139176 - ||  || 20 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139177 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139178 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139179 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139180 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139181 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139182 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139183 - ||  || 22 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139184 - ||  || 23 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139185 - ||  || 23 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139186 - ||  || 23 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139187 - ||  || 24 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139188 - ||  || 24 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139189 - ||  || 24 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139190 - ||  || 24 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139191 - ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139192 - ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139193 - ||  || 26 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139194 - ||  || 27 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139195 - ||  || 27 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139196 - ||  || 29 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139197 - ||  || 30 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139198 - ||  || 31 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139199 - ||  || 18 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139200 - ||  || 18 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-